

Отряд Аистообразные, или Голенастые — Ciconiiformes

Примечания

Литература 
 Чернобай В.Ф. Птицы Волгоградской области. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2004. - 287с.

Птицы Волгоградской области